Andrònic Camàter, noble romà d'Orient, escriptor
 Gregori Camàter, governador romà d'Orient
 Joan Camàter, patriarca de Constantinoble del 1198 al 1204